Die 12. Auflage des Badminton-Europapokals fand 1989 im spanischen San Javier statt. Dabei war der englische Vertreter Headingley BC erfolgreich, der im Finale den schwedischen Verein Göteborgs BK mit 4:3 besiegte. Der deutsche Verein FC Langenfeld schied im Halbfinale gegen den späteren Sieger aus. Langenfeld besiegte im Viertelfinale in einem packenden Spiel den sowjetischen Titelverteidiger SAC Omsk. Zum ersten und einzigen Male nahm ein Vertreter aus Gibraltar teil.

Die Ergebnisse

Weblinks 
 www.sbg.ac.at (englisch)

1989
Europapokal
Europapokal 1989
Sportveranstaltung in der Autonomen Gemeinschaft Murcia
San Javier (Murcia)